Salcia peut désigner de nombreuses localités dans les pays de langue roumaine.



Communes 
 Salcia, dans le județ de Mehedinți
 Salcia, dans le județ de Prahova
 Salcia, dans le județ de Teleorman
 Salcia Tudor, dans le județ de Brăila

Villages 
 Salcia, commune de Frecăței dans le județ de Brăila
 Salcia, commune de Buzău dans le județ de Buzău
 Salcia, commune de Argetoaia dans le județ de Dolj
 Salcia, commune de Umbrărești dans le județ de Galați
 Salcia, commune de Slătioara dans le județ d'Olt



Communes 
 Salcia, dans le raion de Șoldănești
 Salcia, dans le raion de Taraclia

Villages 
 Salcia, commune de Botnărești dans le raion de Anenii Noi

Avec une orthographe légèrement différente, Šalčia désigne un affluent de la rivière Merkys.

Homonymie de toponyme